1174 км, 1174-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1174 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Уральское отделение, Казахстанская железная дорога. Код 664987.
 ПЛ 1174 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 281279.